

Geografia 
 Monlaur-Bernet – comune francese nel dipartimento del Gers nella regione dell'Occitania

Persone 
 Pons de Monlaur – barone e trovatore provenzale attivo all'inizio del XIII secolo
 Yvonne Monlaur – attrice francese